Stéfan Caza est un animateur radio né le  à Caen.

Il a débuté sur différentes radios régionales, entre autres Résonance FM, Radio Thollon (Aujourd'hui Radio Plus), Black Box et Forum. Il a ensuite été animateur sur RTL2, RFM et Ouï FM. Après avoir animé le morning de Chérie FM depuis 2011, puis la tranche 16h-20h à partir de 2014, il est aux commandes de la tranche 12h-16h sur cette même station depuis 2017.

RTL2 
Il officie sur RTL2 de 2003 à 2008.
En 2003, Jean-François Latour, alors directeur d'antenne de la station, , il officie en binôme avec Alessandra Sublet dans Le Grand Morning du lundi au vendredi de 5 h à 9 h, une « rencontre qu'ils doivent à Benjamin Castaldi, le précédent animateur de la case, que Stéfan Caza, déjà, remplaçait le week-end et pendant les vacances ».

RFM 
En , il prend les commandes de l'émission matinale de RFM de 6 h à 9 h avec Laurent Petitguillaume. La direction décide de prolonger l'émission d'une heure à partir du . Stéfan Caza quitte la station le .

OUI FM 
De  à , Stéfan Caza anime la matinale de la radio rock Ouï FM de 6 h à 10 h.

Chérie FM/Chérie 
Depuis le 22 aout 2011, Stéfan Caza anime « Good Morning Chérie », la nouvelle matinale de Chérie FM au côté d'Alina Schiau. 

Depuis la rentrée de , sa plage horaire est passée de 16 h à 20 h.

Notes et références 

Personnalité masculine française de la radio
Animateur sur OÜI FM
Animateur sur RTL2
Animateur sur RFM
Animateur sur Chérie FM
Naissance en février 1976